Schießleder ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Schießleder (* 1936), deutscher Judoka
 Stefan Schießleder (* 1973), deutscher Theater- und Filmschauspieler